Робледа (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьюдад Родриго. Занимает площадь 78,85 км². Население — 509 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 113 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Página del Ayuntamiento de Robleda

Муниципалитеты Саламанки